

Ларрабі — місто, штат Айова
 Ларрабі — місто, штат Вісконсин

Див. також 
 Intel Larrabee